USS Hawaii — название двух кораблей ВМС США. Присваивалось в честь Гавайев.

 USS Hawaii (CB-3) — третий линейный крейсер типа «Аляска». Спущен на воду в 1945 году, однако в строй так и не вступил. Пущен на слом в 1959 году.
 USS Hawaii (SSN-776) — атомная подводная лодка типа «Вирджиния». Спущена на воду в 2006 году. На службе с 2007 года.